Shenandoah (pel·lícula), pel·lícula de 1965 dirigida per Andrew V. McLaglen
 Toponímia:
 Shenandoah (Iowa)
 Shenandoah (Louisiana)
 Shenandoah (Pennsilvània)
 Shenandoah (Texas)
 Shenandoah (Virgínia)
 Parc Nacional de Shenandoah, parc nacional a l'estat de Virgínia
 Shenandoah Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània